Wallace Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Wallace Building (Little Rock, Arkansas), NRHP-ID 99000223
 Wallace Building (New York, New York), NRHP-ID 03000848